Фернандо Гонсалес и Николас Массу — победители турнира.

Чемпионы предыдущих игр — канадцы Себастьян Ларо и Даниэль Нестор — не защищали свой титул, однако Нестор принял участие в турнире в дуэте с Фредериком Нимейером и проиграл во втором раунде.

Призёры

Посев 

<ol start="1">
  Боб Брайан /  Майк Брайан ''(Четвертьфинал)
  Уэйн Артурс /  Тодд Вудбридж ''(Второй раунд)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо ''(Четвертьфинал)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт ''(Четвертьфинал)

<ol start="5">
  Махеш Бхупати /  Леандер Паес ''Полуфинал)
  Мартин Родригес /  Гастон Этлис ''(Второй раунд)
  Мартин Дамм /  Цирил Сук ''(Второй раунд)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки